Este anexo reune os navios de guerra de todos os países em ordem categórica.

Alemanha

Canhoneira-torpedeira 
 SMS Zieten – Lançada em 9 de março de 1876.

Couraçados 
 Arminius - Como em :en:SMS Arminius (1864).
 
 
 Bayern (1878) – Como em :en:SMS Bayern (1878).
 
 
 Braunschweig- Como em :en: SMS Braunschweig.
 Deutschland – Pré-Dreadnought alemão de 1904, como em :en:SMS Deutschland (1904).
 Elsass – Como em :en:SMS Elsass.
 Friedrich Carl
 Friedrich der Grosse (1911) – Como em :en:SMS Friedrich der Grosse (1911).
 Frithjof - Como em :en:SMS Frithjof.
 
 Grosser Kurfürst (1913) – Couraçado da Classe König, como em :en:SMS Grosser Kurfürst (1913).
 SMS Hannover – Como em :en:SMS Hannover.
 Hansa - Couraçado a vapor com velas.
 
 
 Kaiser (1911) – Primeiro navio da Classe Kaiser de couraçados, como em :en:SMS Kaiser (1911).
 SMS Kaiser Barbarossa – Como em :en:SMS Kaiser Barbarossa
 
 SMS Kaiser Karl der Grosse – Como em :en:SMS Kaiser Karl der Grosse.
 SMS Kaiser Wilhelm II – Como em :en:SMS Kaiser Wilhelm II.
 SMS Kaiser Wilhelm der Grosse – Como em :en:SMS Kaiser Wilhelm der Grosse.
 SMS Kaiserin – Como em :en:SMS Kaiserin.
 SMS König – Como em :en:SMS König.
 SMS König Albert – Como em :en:SMS König Albert.
 Kronprinz (1867) – Como em :en:SMS Kronprinz (1867).
 
 
 SMS Lothringen – Como em :en:SMS Lothringen.
 SMS Markgraf – Como em :en:SMS Makgraf.
 SMS Mecklenburg – Como em :en:SMS Mecklenburg.
 SMS Nassau – Primeiro couraçado dreadnought construído para o Império Alemão, como em :en:SMS Nassau.
 
 Oldenburg (1910) – Como em :en:SMS Oldenburg (1910).
 
 SMS Pommern – Como em :en:SMS Pommern.
 SMS Posen – Como em :en:SMS Posen.
 SMS Preussen (1903) – Como em :en:SMS Preussen (1903).
 Prinz Adalbert (1865) – Como em :en:SMS Prinz Adalbet (1865).
 SMS Prinzregent Luitpold – Como em :en:SMS Prinzregent Luitpold.
 SMS Rhein – Couraçado no padrão da Classe Monitor estadunidense.
 
 Sachsen (1877) – Como em :en:SMS Sachsen (1877).
 
 SMS Schlesien – Como em :en:SMS Schlesien.
 
 SMS Siegfried – Como em :en:SMS Siegfried.
 
 
 SMS Westfalen – Como em :en:SMS Westfalen.
 SMS Wittelsbach – Como em :en:SMS Wittelsbach.
 
 Württenmberg (1878) – Como em :en: SMS Württemberg (1878).

Cruzadores de batalha 
 SMS Albatross – Como em :en:SMS Albatross.
 SMS Amazone (1900) – Como em :en:SMS Amazone (1900).
 SMS Arcona (1902) – Como em :en:SMS Arcona (1902)
 SMS Ariadne (1900) – Como em :en:SMS Adriasne (1900).
 SMS Blücher – Como em :en:SMS Blücher.
 SMS Bremen – Como em :en:SMS Bremen.
 SMS Bremse – Como em :en:SMS Bremse.
 SMS Breslau – Como em :en:SMS Breslau.
 SMS Brummer – Como em :en:SMS Brummer.
 SMS Cap Trafalgar – Como em :en:SMS Cap Trafalgar.
 SMS Cormoran (1909) – Como em :en:SMS Cormoran (1909).
 Derfflinger
 Deutschland (1963)
 SMS Dresden (1907) – Como em :en:SMS Dresden (1907).
 SMS Dresden (1916) – Como em :en:SMS Dresden (1916).
 SMS Elbing – Como em :en:SMS Elbing.
 SMS Emden (1908) – Como em :en:SMS Emden (1908).
 SMS Emden (1916) – Como em :en:SMS Emden (1916).
 SMS Frankfurt – Como em :en:SMS Frankfurt.
 SMS Frauenlob (1902) – Como em :en:SMS Frauenlob (1902).
 SMS Freya – Como em :en:SMS Freya.
 SMS Friedrich Carl – Como em :en:SMS Friedrich Carl.
 SMS Fürst Bismarck
 SMS Gazelle (1898) – Como em :en:SMS Gazelle (1898).
 SMS Gefion – Como em :en:SMS Gefion.
 SMS Gneisenau – Como em :en:SMS Gneisenau.
 Goeben – Cruzador de batalha da Classe Moltke, como em :en:SMS Goeben.
 SMS Graudenz – Como em :en:SMS Graudenz.
 SMS Greif – Como em :en:SMS Greif.
 SMS Hansa (1898) – Como em :en:SMS Hansa (1898).
 SMS Hela – Como em :en: SMS Hela.
 SMS Hertha – Como em :en: SMS Hertha.
 SMS Hindenburg – Como em :en:SMS Hindenburg.
 SS Kaiser Wilhelm der Grosse
 SMS Kaiserin Augusta – Como em :en: SMS Kaiserin Augusta.
 SMS Karlsruhe (1912) – Como em :en: SMS Karlsruhe (1912).
 SMS Karlsruhe (1916) – Como em :en: SMS Karlsruhe (1916).
 SMS Kolberg – Como em :en: SMS Kolberg.
 SMS Köln (1909) – Como em :en: SMS Köln (1909).
 SMS Köln (1916) – Como em :en: SMS Köln (1916).
 SMS Königsberg (1905) – Como em :en: SMS Königsberg (1905).
 SMS Königsberg (1915) – Como em :en: SMS Königsberg (1915).
 SS Kronprinz Wilhelm
 SMS Leipzig – Como em :en:SMS Leipzig.
 SMS Lützow – Como em :en:SMS Lützow.
 SMS Magdeburg – Como em :en:SMS Magdeburg.
 SMS Mainz – Como em :en:SMS Mainz.
 SMS Medusa (1900) – Como em :en:SMS Medusa (1900).
 Moltke (1910) – Como em Moltke (1910).
 SMS Möwe – Como em :en:SMS Möwe.
 SMS Nautilus – Como em :en:SMS Nautilus.
 SMS Niobe (1899) – Como em :en:SMS Niobe (1899).
 SMS Nürnberg (1906) – Como em :en:SMS Nürnberg (1906).
 SMS Nürnberg (1916) – Como em :en:SMS Nürnberg (1916).
 SMS Nymphe (1899) – Como em :en:SMS Nymphe (1899).
 SMS Pillau – Como em :en:SMS Pillau.
 SMS Prinz Adalbert – Como em :en:SMS Prinz Adalbert.
 SMS Prinz Heinrich – Como em :en:SMS Prinz Heinrich.
 SMS Regensburg – Como em :en:SMS Regensburg.
 SMS Roon – Como em :en:SMS Roon.
 SMS Rostock – Como em :en:SMS Rostock.
 SMS Scharnhorst – Como em :en:SMS Scharnhost.
 Seeadler – Como em en:Seeadler.
 SMS Seeadler (cruzador auxiliar) – Como em :en:SMS Seeadler (auxiliary cruiser).
 SMS Stettin – Como em :en:SMS Stettin.
 SMS Stralsund – Como em :en:SMS Stralsund.
 SMS Strassburg – Como em :en:SMS Strassburg
 SMS Seydlitz – Como em :en:SMS Seydlitz.
 SMS Thetis (1900) – Como em :en:SMS Thetis (1900).
 SMS Undine (1902) – Como em :en:SMS Undine (1902).
 SMS Victoria Louise – Como em :en:SMS Victoria Louise.
 SMS Vineta (1895) – Como em :en:SMS Vineta (1895).
 Von der Tann - Com turbinas a vapor.
 SMS Wiesbaden – Como em :en:SMS Wiesbaden.
 SMS Wolf (cruzador auxiliar) – Como em :en:SMS Wolf (auxiliary cruiser).
 SMS Yorck – Como em :en:SMS Yorck.

Draga-minas 
 Cuxhaven (M1078) – Como em :en:German minesweeper Cuxhaven (M1078).
 Diana (M2664) – Como em :en:German minesweeper Diana (M2664).
 Koblenz (M1701) – Como em :en:German minesweeper Koblenz (1701).
 Lindau (M1072) – Como em :en:Geman minesweeper Lindau (M1072).
 SMS M59 – Como em :en:SMS M59.
 Marburg (M1080) – Transferido para a Lituânia e renomeado para LKL Kursis (M51) como em :en:LKL Kursis (M51).
 Minerva (M2663) – Transferido para a Estônia em 1997 e renomeado para EML Kalev (M414) como em :en:EML Kulev (M414).
 Undine (M2662) – Como em :en:German minesweeper Undine (M2662).

Destróieres 
 Georg Thiele – Como em :en:German destroyer Z2 Georg Thiele.
 Leberecht Maass – Como em :en:German destroyer Z1 Leberecht Maass.
 Lütjens (D185) – Pertencente a Classe Charles F. Adams como em :en:German destroyer Lütjens (D185).
 Max Schulz – Como em :en:German destroyer Z3 Max Schulz.
 Mölders (D186) – Como em :en:German destroyer Mölders (D186).
 Richard Beitzen – Como em :en:Geman destroyer Z4 Richard Beitzen.
 Rommel (D187) – Como em :en:German destroyer Rommel (D187).
 Z23 – Pertencente a Classe Narvik, que ia do SMS Z23 ao SMS Z39, como em :en: German World War II destroyers#Zerstörer 1936A "Narvik".
 Z33 – Como em :en:German destroyer Z33.
 Z35 – Como em :en:German destroyer Z35.
 Z36 – Como em :en:German destroyer Z36.
 Z37 – Como em :en: German World War II destroyers#Zerstörer 1936A (Mob).
 SMS Z40 Spähkreuzer – Como em :en:Spähkreuzer 1938.
 Z43 – Como em :en:German destroyer Z43.
 Z44 – Como em :en:German destroyer Z44.
 Z45 – Como em :en:German destroyer Z45.

Escunas 
 SMS Frauenlob (1853) – Como em :en: SMS Frauenlob (1853)

Fragatas 
 Berlin - Fragata de médio porte, lançada em 22 de setembro de 1903.
 Brandenburg (F215) – Pertencente a Classe Brandenburg F123, como em :en: Brandenburg class frigate#List of ships.
 Bremen (F207) – Pertencente a Classe Bremen F122, como em :en: Bremen class frigate#Ships.
 Emden (F210) – Fragata transferida para a Turquia e renomeada para Gemlik, pertencia a Classe Bremen F122.
 Friedrich der Grosse (1874) - Como em :en:SMS Friedrich der Große (1874).
 Graf Spee (F215) – Versão melhorada do cruzador de batalha SMS Hindenburg.
 Grosser Kurfürst (1875) – Como em :en:SMS Grosser Kurfürst (1875).
 König Wilhelm - Como em :en:SMS König Wilhelm (1868).
 Lübeck (F224) – Como em :en:German frigate Lübeck (F224)
 Preußen (1873) – Como em :en:SMS Preußen (1873).
 Sachsen – Como em :en:Sachsen class frigate#List of ships.
 SMS Thetis – Fragata britânica adquirida pela Prússia em 12 de janeiro de 1855.

Lança minas 
 SMS Albatross – Como em :en:SMS Albatross.
 SMS Bremse – Como em :en:SMS Bremse.
 SMS Brummer – Como em :en:SMS Brummer.
 SS Königin Luise (1913) – Como em :en:SS Königin Luise (1913).
 SMS Nautilus – Como em :en:SMS Nautilus.

Navios Auxiliares 
 Odin (A512) – Como em :en:German ship Odin (A512).
 Sperrbrecher – Como em :en:Sperrbrecher.
 SMS Vulkan – Como em :en:SMS Vulkan.
 Wotan (A513) – Como em :en:German ship Wotan (A513).

Navios a vapor 
 SMS Danzig (1851) – Como em :en:SMS Danzig (1851)

Navios de defesa costeira 
 SMS Ägir – Como em :en:SMS Ägir.
 SMS Beowulf – Como em :en:SMS Beowulf.
 SMS Frithjof – Como em :en:SMS Frithjof.
 SMS Hagen – Como em :en:SMS Hagen.
 SMS Heimdall – Como em :en:SMS Heimdall.
 SMS Hildebrand – Como em :en:SMS Hildebrand.
 SMS Odin – Como em :en:SMS Odin.
 SMS Siegfried – Como em :en:SMS Siegfried.

Porta-aviões 
 Porta-aviões Flugzeugträger B – Como em :en:Flugzeugträger B.
 Porta-aviões Alemão I (1942) – Como em :en:German aircraft carrier I (1942).
 Graf Zeppelin – Como em :en:German aircraft carrier Graf Zeppelin.
 Cruzador Alemão Seydlitz – Como em :en:German cruiser Seydlitz.

Torpedeiros 
 Classe G 40
 SMS G 40

 Classe G 101
 SMS G 101
 SMS G 102
 SMS G 103
 SMS G 104

 Classe G 132
 SMS G 132
 SMS G 133
 SMS G 134
 SMS G 135
 SMS G 136

 Classe G 137
 SMS G 137

 Classe G 138
 SMS G 138
 SMS G 139
 SMS G 140
 SMS G 141
 SMS G 142
 SMS G 143
 SMS G 144
 SMS G 145
 SMS G 146
 SMS G 147

 Classe G 148
 SMS G 148
 SMS G 149
 SMS G 150
 SMS V 105 – Como em :en:ORP Mazur.
 SMS V 108 – Como em :en:ORP Kaszub (1921).

Consulte também a :en:Category:Naval ships of Germany.

Albânia

Barcos de patrulha 
 Iliria (barco de patrulha) – Como em :en:Iliria (patrol vessel).

Argélia

Corvetas 
 KDB Nakhoda Ragam
 KDB Bendhara Sakam
 KDB Jerambak

Argentina

Corvetas 
 ARA Drummond (P-31) – Como em :en:ARA Drummond (P-31).
 ARA Guerrico (P-32) – Como en :en:ARA Guerrico (P-32).
 ARA Gómes Roca (P-46) – Como em :en:ARA Gómes Roca (P-46).
 ARA Granville (P-33)
 ARA Espora (P-41) – Como em :en:ARA Espora (P-41).
 ARA Parker (P-44) – Como em :en:ARA Parker (P-44).
 ARA Robinson (P-45) – Como em :en:ARA Robinson (P-45).
 ARA Rosales (P-42) – Como em :en:ARA Rosales (P-42).
 ARA Spiro (P-43) – Como em :en:ARA Spiro (P-43.

Couraçados 
 ARA Moreno – Como em :en:ARA Moreno.
 ARA Rivadavia – Como em :en:ARA Rivadavia.

Cruzadores 
 ARA Almirante Brown (C-1) – Como em :en:ARA Almirante Brown (C-1).
 ARA Diecisiete de Octubre – Como em :en:ARA Diecisiete de Octubre.
 ARA Garibaldi – Como em :en:ARA Garibaldi.
 
 ARA General Belgrano (1896) – Como em :en:ARA General Belgrano (1896).
 ARA La Argentina – Como em :en:ARA La Argentina.
 Cruzador Argentino Nueve de Julio (1892) – Como em :en:Argentine cruiser Nueve de Julio (1892).
 ARA Nueve de Julio – Como em :en:ARA Nueve de Julio.
 ARA Pueyrrédon – Como em :en:ARA Pueyrrédon.
 ARA San Martín – Como em :en:ARA San Martín.
 ARA Veinticinco de Mayo (C-2) – Como em :en:ARA Veinticinco de Mayo (C-2).

Draga minas 
 ARA Chubat (M3) – Como em :en:ARA Chubat (M3).
 ARA Neuquen (M1) – Como em :en:ARA Neuquen (M1).

Destróieres 
 ARA Almirante Brown (D-10) – Como em :en:Almirante Brown (D-10).
 ARA Almirante Brown (D-20) – Como em :en:Almirante Brown (D-20).
 ARA Almirante Domecq Garcia (D-23) – Como em :en:ARA Almirante Domecq Garcia (D-23).
 ARA Almirante Stomi (D-24) – Como em :en:ARA Almirante Stomi (D-24).
 ARA Buenos Aires – Como em :en:ARA Buenos Aires.
 ARA Comodoro Py (D-27) – Como em :en:ARA Comodoro Py (D-27)
 ARA Espora (D-21) – Como em :en:ARA Espora (D-21).
 ARA Hércules (B-52) – Como em :en:ARA Hércules (B-52).
 ARA Heroína (D-12) – Como em :en:ARA Heroína (D-12).
 ARA Hipólito Bouchard (D-26) – Como em :en:ARA Hipólito Bouchard (D-26).
 ARA La Argentina (D-11) – Como em :en:ARA La Argentina.
 ARA Piedra Buena (D-29) – Como em :en:ARA Piedra Buena (D-29).
 ARA Rosales (D-22) – Como em :en:ARA Rosales (D-22).
 ARA Santísima Trinidad (1974) – Como em :en:ARA Santísima Trinidad (1974).
 ARA Sarandí (D-13) – Como em :en:ARA Sarandí (D-13).
 ARA Seguí (D-25) – Como em :en:ARA Seguí (D-25).

Fragatas 
 ARA Hércules (P-31) – Como em :en:ARA Hércules (P-31).
 ARA Heroína (P-32) – Como em :en:ARA Heroína (P-32).
 ARA Juan B. Azopardo (GC-11) – Como em :en:ARA Juan B. Azopardo (GC-11).
 ARA Libertad (Q-2) - Como em :en:ARA Libertad (Q-2).
 MEKO 140 – Como em :en:MEKO 140.
 ARA Santísima Trinidad (1948) – Como em :en:ARA Santísima Trinidad (1948).
 ARA Sarandí (P-33) – Como em :en:ARA Sarandí (P-33).

Navios auxiliares 
 ARA Alferez Sobral (A-9) – Como em :en:ARA Alferez Sobral (A-9).
 ARA Almirante Irízar (Q-5) - Como em :en:ARA Almirante Irízar (Q-5).
 ARA Bahía San Blas (B-4) - Como em :en:ARA Bahía San Blas (B-4).
 ARA Cabo San Antonio (Q-42) - Como em :en:ARA Cabo San Antonio (Q-42).
 ARA Cándido de Lasala (Q-43) - Como em :en:ARA Cándido de Lasala (Q-43).
 ARA Ciudad de Rosario (Q-62) – Como em :en:ARA Ciudad de Rosario (Q-62).
 ARA Ciudad de Zárate (Q-61) – Como em :en:ARA Ciudad de Zárate (Q-61).
 ARA Patagonia (B-1) - Como em :en:ARA Patagonia (B-1).

Navios de desembarque de tanques (LST) 
 ARA Cabo Buen Tiempo (BDT-13) - Como em :en:ARA Cabo Buen Tiempo (BDT-13).
 ARA Cabo Pio (BDT-10) - Como em :en:ARA Cabo Pio (BDT-10).
 ARA Cabo San Bartolome (BDT-1) - Como em :en:ARA Cabo San Bartolome (BDT-1).
 ARA Cabo San Diego (BDT-2) - Como em :en:ARA Cabo San Diego (BDT-2).
 ARA Cabo San Francisco de Paula (BDT-3) - Como em :en:ARA Cabo San Francisco de Paula (BDT-3).
 ARA Cabo San Gonzalo (BDT-4) - Como em :en:ARA Cabo San Gonzalo (BDT-4).
 ARA Cabo San Isidro (BDT-6) - Como em :en:ARA Cabo San Isidro (BDT-6).
 ARA Cabo San Pablo (BDT-7) - Como em :en:ARA Cabo San Pablo (BDT-7).
 ARA Cabo San Sebastian (BDT-11) - Como em :en:ARA Cabo San Sebastian (BDT-11).
 ARA Cabo San Vincente (BDT-14) - Como em :en:ARA Cabo San Vincente (BDT-14).
 ARA Samba (BDT-12) - Como em :en:ARA Samba (BDT-12).

Porta-aviões 
 ARA Independencia (V-1) - Como em :en:ARA Independencia (V-1).
 ARA Veinticinco de Mayo (V-2) - Como em :en:ARA Veinticinco de Mayo (V-2).

Consulte também a :en:Category:Naval ships of Argentina.

Austrália

Corvetas 
 HMAS Ararat (K34 - Como em :en:HMAS Ararat (K34).
 HMAS Armidale (J240) - Como em :en:HMAS Armidale (J240).
 HMAS Ballarat (J184) - Como em :en:HMAS Ballarat (J184).
 HMAS Bathurst (J158) - Como em :en:HMAS Bathurst (J158).
 HMAS Benalla (J323) - Como em :en:HMAS Benalla (J323).
 HMAS Bendigo (J187) - Como em :en:HMAS Bendigo (J187).
 HMAS Bowen - Como em :en:HMAS Bowen.
 HMAS Broome (J191) - Como em :en:HMAS Broome (J191).
 HMAS Bunbury (J241) - Como em :en:HMAS Bunbury (J241).
 HMAS Bundaberg (J231) - Como em :en:HMAS Bundaberg (J231).
 HMAS Burnie - Como em :en:HMAS Burnie.
 HMAS Cairns (J183) - Como em :en:HMAS Cairns (J183).
 HMAS Castlemaine - Como em :en:HMAS Castlemaine.
 HMAS Cessnock (J175) - Como em :en:HMAS Cessnock (J175).
 HMAS Colac - Como em :en:HMAS Colac.
 HMAS Cootamundra - Como em :en:HMAS Cootamundra.
 HMAS Cowra - Como em :en:HMAS Cowra.
 HMAS Deloraine - Como em :en:HMAS Deloraine.
 HMAS Dubbo (J251) - Como em :en:HMAS Dubbo (J251).
 HMAS Echuca - Como em :en:HMAS Echuca.
 HMAS Fremantle (J246) - Como em :en:HMAS Fremantle (J246).
 HMAS Gawler (J188) - Como em :en:HMAS Gawler (J188).
 HMAS Geelong (J201) - Como em :en:HMAS Geelong (J201).
 HMAS Geraldton (J178) - Como em :en:HMAS Geraldton (J178).
 HMAS Gladstone (J324) - Como em :en:HMAS Gladstone (J324).
 HMAS Glenelg (J236) - Como em :en:HMAS Glenelg (J236).
 HMAS Goulburn - Como em :en:HMAS Goulburn.
 HMAS Gympie - Como em :en:HMAS Gympie.
 HMAS Horsham - Como em :en:HMAS Horsham.
 HMAS Inverell - Como em :en:HMAS Inverell.
 HMAS Ipswich (J186) - Como em :en:HMAS Ipswich (J186).
 HMAS Junee - Como em :en:HMAS Junee.
 HMAS Kalgoorlie - Como em :en:HMAS Kalgoorlie.
 HMAS Kapunda - Como em :en:HMAS Kapunda.
 HMAS Katoomba - Como em :en:HMAS Katoomba.
 HMAS Kiama - Como em :en:HMAS Kiama.
 HMAS Latrobe - Como em :en:HMAS Latrobe.
 HMAS Launceston (J179) - Como em :en:HMAS Launceston (J179).
 HMAS Lismore (J145) - Como em :en:HMAS Lismore (J145).
 HMAS Lithgow (J206) - Como em :en:HMAS Lithgow (J206).
 HMAS Maryborough (J195) - Como em :en:HMAS Maryborough (J195).
 HMAS Mildura - Como em :en:HMAS Mildura.
 HMAS Parkes - Como em :en:HMAS Parkes.
 HMAS Pirie (J189) - Como em :en:HMAS Pirie (J189).
 HMAS Rockhampton - Como em :en:HMAS Rockhampton.
 HMAS Shepparton (J248) - Como em :en:HMAS Shepparton (J248).
 HMAS Stawell - Como em :en:HMAS Stawell.
 HMAS Strahan - Como em :en:HMAS Strahan.
 HMAS Tamworth (J191) - Como em :en:HMAS Tamworth (J191).
 HMAS Toowoomba (J157) - Como em :en:HMAS Toowoomba (J157).
 HMAS Townsville (J205) - Como em :en:HMAS Townsville (J205).
 HMAS Wagga - Como em :en:HMAS Wagga.
 HMAS Wallaroo - Como em :en:HMAS Wallaroo.
 HMAS Warrnambool (J202) - Como em :en:HMAS Warrnambool (J202).
 HMAS Whyalla (J153) - Como em :en:HMAS Whyalla (J153).
 HMAS Wollongong (J172) - Como em :en:HMAS Wollongong (J172).

Cruzadores 
 HMAS Adelaide (1918)
 HMAS Australia (D84) 
 HMAS Brisbane (1915) - Como em :en:HMAS Brisbane (1915).
 HMAS Camberra (D33) - Como em :en:HMAS Camberra (D33).
 HMAS Encounter - Como em :en:HMAS Encounter.
 HMAS Hobart (D63) - Como em :en:HMAS Hobart (D63).
 HMAS Melbourne (1912) - Como em :en:HMAS Melbourne (1912).
 HMAS Perth (D29) - Como em :en:HMAS Perth (D29).
 HMAS Pioneer - Como em :en:HMAS Pioneer.
 HMAS Protector (1884) - Como em :en:HMAS Protector (1884).
 HMAS Psyche - Como em :en:HMAS Psyche.
 HMAS Shropshire (73) - Como em :en:HMAS Shropshire (73).
 HMAS Sydney (1912) - Como em :en:HMAS Sydney (1912).
 HMAS Sydney (D48) - Como em :en:HMAS Sydney (D48).

Destróieres 
 HMAS Anzac (1917) - Como em :en:HMAS Anzac (1917).
 HMAS Anzac (D59) - Como em :en:HMAS Anzac (D59).
 HMAS Arunta (I30) - Como em :en:HMAS Arunta (I30).
 HMAS Bataan (I91) - Como em :en:HMAS Bataan (I91).
 HMAS Brisbane (D 41) - Como em :en:HMAS Brisbane (D 41).
 HMAS Duchess (D154) - Como em :en:HMAS Duchess (D154).
 HMAS Hobart (D 39) - Como em :en:HMAS Hobart (D 39).
 HMAS Huon (D50) - Como em :en:HMAS Huon (D50).
 HMAS Napier (G97) - Como em :en:HMAS Napier (G97).
 HMAS Nepal (G25) - Como em :en:HMAS Nepal (G25).
 HMAS Nestor (G02) - Como em :en:HMAS Nestor (G02).
 HMAS Nizam (G38) - Como em :en:HMAS Nizam (G38).
 HMAS Norman (G49) - Como em :en:HMAS Norman (G49).
 HMAS Parramatta (D55) - Como em :en:HMAS Parramatta (D55).
 HMAS Perth (D 38) - Como em :en:HMAS Perth (D 38).
 HMAS Quadrant (G11) - Como em :en:HMAS Quadrant (G11).
 HMS Quality (G62) - Como em :en:HMAS Quality (G62).
 HMAS Queenborough (G70) - Como em :en:HMAS Queenborough (G70).
 HMAS Quiberon (G81) - Como em :en:HMAS Quiberon (G81).
 HMAS Quickmatch (G92) - Como em :en:HMAS Quickmatch (G92).
 HMAS Stalwart (H14) - Como em :en:HMAS Stalwart (H14).
 HMAS Stuart (D00) - Como em :en:HMAS Stuart (D00).
 HMAS Success (H02) - Como em :en:HMAS Success (H02).
 HMAS Swan (D61) - Como em :en:HMAS Swan (D61).
 HMAS Swordsman - Como em :en:HMAS Swordsman.
 HMAS Tasmania - Como em :en:HMAS Tasmania.
 HMAS Tattoo - Como em :en:HMAS Tattoo.
 HMAS Tobruk (D37) - Como em :en:HMAS Tobruk (D37).
 HMAS Torrens (D67) - Como em :en:HMAS Torrens (D67).
 HMAS Vampire (D11) - Como em :en:HMAS Vampire (D11).
 HMAS Vampire (D68)
 HMAS Vendetta (D08) - Como em :en:HMAS Vendetta (D08).
 HMAS Vendetta (D69) - Como em :en:HMAS Vendetta (D69).
 HMAS Voyager (D04) - Como em :en:HMAS HMAS Voyager (D04).
 HMAS Voyager (D31) - Como em :en:HMAS Voyager (D31).
 HMAS Waterhen (D22) - Como em :en:HMAS Waterhen (D22).
 HMAS Warramunga (I44) - Como em :en:HMAS Warramunga (I44).
 HMAS Warrego (D70) - Como em :en:HMAS Warrego (D70).
 HMAS Yarra (D79) - Como em :en:HMAS Yarra (D79).

Consulte também a :en:Category:Naval ships of Australia

Ver também
 Anexo:Lista de navios de guerra portugueses
 Anexo:Lista de desastres marítimos por atos de guerra
 Anexo:Lista de porta-aviões

Guerra Pais
Navios Guerra